Karl Angerer (1979), bobbista tedesco
Kathy Angerer (1957), politica statunitense
Nadine Angerer (1978), calciatrice tedesca
Pat Angerer (1987), giocatore di football americano
Paul Angerer (1927-2017), violista austriaco
Peter Angerer (1959), biatleta tedesco
Tobias Angerer (1977), fondista tedesco